

Московська — станція Мінського метрополітену

Московська — станція Нижньогородського метрополітену
 Московська — станція Петербурзького метрополітену
 Московська — станція Самарського метрополітену на Першій лінії
 Московська-2 — станція Самарського метрополітену на Другій лінії (проектується)
 Московська — станція Омського метрополітену (проектується)
 Московська — проектна назва станції Казанського метрополітену «Північний вокзал»

Див. також

Московський проспект — колишня назва станції Харківського метрополітену

Москва — станція Алматинського метрополітену

Moscova — станція Міланського метрополітену